Ви́ктор Ани́симов:

 Анисимов, Виктор Васильевич (1912—1941) — советский военный лётчик, капитан, Герой Советского Союза.
 Анисимов, Виктор Дмитриевич (1925—1999) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.